Alicia Boole Stott (1860-1940), Iers wiskundige
 John Stott (1921-2011), Engels evangelisch theoloog en anglicaans priester
 Ken Stott (1955), Schots acteur
 Kevin Stott (1967), Amerikaans voetbalscheidsrechter
 Stotts City, plaats in de Amerikaanse staat Missouri